Неро́да — фамилия.

 Династия советских и российских художников-скульпторов.
 Нерода, Георгий Васильевич (1895—1983) — советский скульптор, народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР.